John Connolly ist der Name folgender Personen:

* John Connolly (Bischof) (1750–1825), irischer Ordensgeistlicher, Bischof von New York
 John Connolly (Fußballspieler, 1950) (* 1950), schottischer Fußballspieler
 John Connolly (Rugbytrainer) (* 1951), australischer Rugbytrainer
 John Connolly (Schriftsteller) (* 1968), irischer Schriftsteller
 John Connolly (Fußballspieler, 1971) (* 1971), irischer Fußballspieler
 John Joseph Connolly (1906–1982), kanadischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker
 John W. Connolly (1911–1981), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 John Conolly (1794–1866), britischer Psychiater